Дутковський Лев Тарасович , Левко Дутковский, популярно: Левко́ Дуткі́вський (Дудкивский) (*9 квітня 1943, Кути, Івано-Франківська область) — український музикант і композитор, засновник і керівник вокально-інструментального ансамблю «Смерічка», Народний артист України, режисер, педагог, один із основоположників української естрадної музики.

 Дутковська Алла Борисівна (15 серпня 1949 — 19 червня 2004) — заслужений діяч мистецтв України, відмінник освіти України.